Scherrbach und Scherrenbach sind Gewässernamen:
 Scherrbach (Blinde Rot), rechter Zufluss der Blinden Rot beim Spatzenhof, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Scherrbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst nach Diembot, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Scherrbach (Oos), linker Zufluss der hier noch Oosbach genannten Oos nahe dem Scherrhof, Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg

 Scherrenbach, rechter Zufluss des Federbachs (zur Lein) bei Göggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Scherbach
 Serbach